Oberbrunn ist der Ortsname von

 Oberbrunn (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Oberbrunn (Gauting), Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Oberbrunn (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern mit Schloss Oberbrunn

 Oberbrunn (Gemeinde Pattigham), Ortsteil von Pattigham in Oberösterreich

 Oberbrunn (Elsaß), Ort im Elsaß

Siehe auch:
 Oberbronn
 Oberbronnen
 Obenbrunn
 Oberbrunnern